Хельмштедтский университет (; ) — университет (1576—1810) в Хельмштедте, образованный Юлием Брауншвейг-Вольфенбюттельским.

История 
Основанный (15 октября 1576) и названный в честь герцога Юлиуса Брауншвейг-Вольфенбюттельского, первый университет герцогства и первый протестантский университет северной Священной Римской империи быстро стал одним из крупнейших немецких университетов. Герцогству был нужен свой университет для подготовки проповедников лютеранского протестантизма. В 1575 году Юлий получил разрешение императора, чтобы открыть университет в Хельмштедте. Через год в университете начались первые лекции. Представители рода Вольфенбюттелей занимали должность ректоров университета, начиная с 12-летнего сына Юлиуса Генриха. В университете было четыре факультета: теологии, права, медицинский и философский, включающий семь гуманитарных специальностей. В 1592 году был возведён большой аудиторный корпус университета. В конце XVIII века популярность университета снижается в связи с возникновением новых университетов (Гёттингенский университет и др.). Хельмштедтский университет был закрыт в 1810 году по инициативе Иоганна Мюллера, умершего годом ранее.

Известные профессора и студенты университета

Известные профессора 
 Джордано Бруно — профессор философии
 Георг Каликст — профессор теологии
 Генрих Мейбом — профессор истории
 Лоренц Гейстер — профессор медицины
 Иоганн Пфафф — профессор математики
 Готлоб Бенедикт Ширах — профессор философии
 Юлий Карл Шлегер — профессор греческой и восточной филологии
 Андреас Йозеф Шнауберт — профессор права

Известные студенты 
 Ацидалий Валенс — писатель
 Иоганн Арндт — теолог
 Зет Кальвизий — астроном и композитор
 Иоахим Кампе — писатель
 Давид Каспари — теолог
 Карл Гаусс — математик
 Вильгельм Гезениус — филолог
 Карл Газе — филолог
 Август Гофман — писатель
 Иоганн Якоби — писатель
 Августус Ривинус — физик и ботаник

Примечания 

Университеты Германии
Учебные заведения, основанные в 1576 году
Исчезли в 1810 году